Emmanuel Gaillard peut faire référence à :
 Emmanuel Gaillard (1875-1956), personnalité politique suisse ;
 Emmanuel Gaillard (1952-2021), juriste français ;
 Emmanuel-Pierre Gaillard (1779-1836), archéologue français.

Homonymie de personnes